Монтажный план в кинематографе — то же, что монтажный кадр.
 Монтажный план в электротехнике, информационных технологиях — план размещения оборудования, соединительных линий и пр. на плане помещения или местности, а также описание последовательности работ по монтажу.